Fortuna:Liga 2018/2019 – 26. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych czeskiej klubowej piłki nożnej. Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu broni drużyna . Rozgrywki rozpoczęły się 20 lipca 2018 roku meczem pomiędzy zespołami  i .

Drużyny

Runda zasadnicza

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Runda finałowa

Grupa mistrzowska

Tabela 
Punkty i bramki zostały przeniesione w całości z rundy zasadniczej.

Grupa play-off Ligi Europy 
Drużyny sklasyfikowane po rundzie zasadniczej na miejscach pomiędzy 7 a 10 wzięli udział w barażach Ligi Europy. Zwycięzca barażów zagrał z piątym miejscem z grupy mistrzowskiej, aby wyłonić drużynę, która zakwalifikuje się do II fazy kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA.

Drabinka

Finał

Grupa spadkowa

Tabela 
Punkty i bramki zostały przeniesione w całości z rundy zasadniczej.

Baraże play-off FNL 
W barażach, którego stawką są 2 miejsca w Fortuna:Liga w następnym sezonie, zmierzyły się 14. i 15. drużyna Fortuna:Liga oraz druga i trzecia drużyna FNL. Zwycięzcy dwumeczu otrzymali prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie. Drużyny przegrane spadli natomiast do niższej klasy rozgrywkowej.

Mecz 1 

MFK Karviná wygrał 3:2 w dwumeczu.

Mecz 2 

1. FK Příbram wygrał w dwumeczu dzięki większej ilości bramek strzelonych na wyjeździe.

Stadiony

Najlepsi strzelcy 
Aktualne na 2 czerwca 2019

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona 1. Ligi 
 
 Tabele ligowe w bazie League321 
 Oficjalna strona FACR 
 Archiwum wyników meczów i tabel w bazie RSSSF 

2018 w Czechach
2019 w Czechach
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach